Randolph House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Randolph House (Pennsylvania), ID-Nr. 72001169
 Randolph House (Tennessee), ID-Nr. 71001073